Gennadi Krasnitski (voetballer), Sovjet-voetballer (1940-1988)
 Gennadi Krasnitski (kunstschaatser), Sovjet-kuntschaatsers (1968)